Никлас Андерсен:
 Андерсен, Никлас (род. 1988) — немецкий футболист.
 Андерсен, Никлас (род. 1988) — шведский хоккеист.
 Андерсен, Никлас (род. 1997) — датский хоккеист.